Втора македонска футболна лига 2012/13 е двадесет и първи шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 11 август 2012 г. до 28 май 2013 г. Групата е съставена от 16 отбора. Шампион е тимът на Македония Гьорче Петров.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика
На Евромилк Горно Лисиче са отнети 3 точки.
На Охрид са отнети 6 точки.

Бараж за промоция

Бараж за оставане

Източници 

 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони